Colarossi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Colarossi-Mancini (1859–1927), italienischer Historiker
 Domenico Colarossi (1933–2022), bürgerlicher Name des italienischen Sängers und Komponisten Nico Fidenco
 Filippo Colarossi (1841–1914), italienischer Bildhauer
 Mario Colarossi (* 1929), italienischer Leichtathlet

Siehe auch

 Académie Colarossi, Kunstakademie in Paris, gegründet von Filippo Colarossi